Суперкубок Албании 2011 года () — 18-й розыгрыш Суперкубка Албании, в котором встречались чемпион страны сезона 2010/11 «Скендербеу» и обладатель Кубка Албании 2010/11 «Тирана». Встреча состоялась 18 августа 2011 года в Корче, на стадионе Скендербеу. Начало матча было отложено на час из-за столкновений болельщиков. Прошло 7 минут матча, и игроки покинули поле на 28 минут из-за болельщиков.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Албании 2011 на сайте transfermarkt.co.uk
 Суперкубок Албании 2011 на сайте AlbaniaSoccer

2011
Матчи ФК «Скендербеу»
Матчи ФК «Тирана»
Албания
2011 год в Албании
Август 2011 года
События 18 августа
Спорт в Корче